Victoria de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry (en alemán: Viktoria von Sachsen-Coburg und Gotha; Viena, 14 de febrero de 1822-Surrey, 10 de noviembre de 1857) fue una princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha de la línea lateral católica Koháry y miembro de la Casa de Orleans por matrimonio.

Biografía 
Victoria fue la única hija del príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha (1785-1851) y de su esposa, la duquesa húngara María Antonia de Koháry de Szitnya y Csábrág (1797-1862), princesa hereditaria de una de las casas nobiliarias más importantes de Hungría, la de Koháry de Csábrág y Szitnya. Sus abuelos paternos fueron el duque Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y su segunda esposa, la condesa Augusta de Reuss-Ebersdorf. Sus abuelos maternos eran el duque húngaro Francisco José I Kohary de Csábrágh y Szitnya y la condesa de origen bohemio, María Antonia de Waldstein-Wartenberg. Fue la hermana del rey Fernando II de Portugal (1816-1885) y de Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha (1818-1881), que se casó con su cuñada, la princesa Clementina de Orleans (1817-1907).

El 27 de abril de 1840, en el Palacio de Saint-Cloud, se casó con Luis de Orleans, duque de Nemours, el segundo hijo del rey Luis Felipe I de Francia. El matrimonio casi pasó desapercibido en público. Aunque su suegro pretendía darles el dominio de Rambouillet y un millón de francos como regalo nupcial, la cámara rechazó las demandas.

En 1848, durante la revolución de febrero, la familia real francesa se exilió en Inglaterra, donde Victoria se reunió con su prima y compañera de la infancia, la reina Victoria. Las primas tenían una relación muy estrecha, y la duquesa de Nemours pasó mucho tiempo con la reina como su invitada en Osborne House.
 
Victoria murió el 10 de noviembre de 1857, apenas diez días después del nacimiento de su cuarto hijo, como consecuencia de la fiebre puerperal. Fue enterrada en la capilla de Weybridge. El conocido escultor Enrique Chapu diseñó, a través de imágenes y la máscara de la muerte de la princesa, la tumba de los duques de Nemours. Su cuerpo fue trasladado en 1979 a la capilla real de la familia de Orleans en Dreux en Normandía.

Curiosidad 
Una peonía lleva el nombre de "Duchesse de Nemours", del latín Paeonia lactiflora, en honor a Victoria, que murió prematuramente.

Descendencia 
Los duques de Nemours tuvieron cuatro hijos:

 Gastón (1842-1922), conde de Eu. Se casó con la princesa Isabel de Brasil.
 Fernando Felipe María (1844-1910), duque de Alenzón. Se casó con Sofía Carlota de Baviera, hermana de Sissi, la emperatriz de Austria.
 Margarita Adelaida (1846-1893), se casó con el príncipe Ladislao Czartoryski.
 Blanca (1857-1932), nunca se casó.

Distinciones honoríficas 
1836: Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel. ( Reino de Portugal)
6 de septiembre de 1845: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. ()

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 
 Capilla ardiente de la Duquesa de Nemours, 1857.

Nobles de Austria del siglo XIX
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Sajonia Coburgo Kohary, Victoria
Consortes de miembros de la casa de Orleans
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Nacidos en Viena
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha-Koháry